El Torneig de San Diego 2022, oficialment conegut com a San Diego Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura al Barnes Tennis Center de San Diego, Estats Units. En categoria masculina que pertany a les sèries 250 de l'ATP i fou la segona edició del torneig, es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre de 2022. En categoria femenina fou la primera edició, pertanyent als WTA 500, i es va disputar entre el 10 i el 16 d'octubre de 2022.

El tennista estatunidenc Brandon Nakashima va guanyar el primer títol individual del seu palmarès. La polonesa Iga Świątek va guanyar el vuitè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Califòrnia
San Diego
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022